Die Open de Moselle 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. September 2009 in Metz ausgetragen wurde. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bukarest die BCR Open Romania 2009 gespielt, die genau wie die Open de Moselle zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Dmitri Tursunow, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Das diesjährige Finale konnte der topgesetzte Franzose Gaël Monfils für sich entscheiden, er setzte sich gegen den an Nummer zwei gesetzten Deutschen Philipp Kohlschreiber mit 7:61, 3:6, 6:2 durch. Monfils gewann damit seinen zweiten ATP-Titel. Im Doppel waren Arnaud Clément und Michaël Llodra die Titelverteidiger, welche beide das Turnier bereits drei Mal gewinnen konnten. Sie erreichten auch in diesem Jahr wieder das Finale, mussten sich dort jedoch dem britischen Duo Colin Fleming und Ken Skupski in drei Sätzen mit 6:2, 6:4, [10:5] geschlagen geben.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. September 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 91 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Metz